A Wikiversidade beta ou multilingual () é a versão multilingual do projeto wiki, Wikiversidade, na qual abrange mais de 39 idiomas diferentes. É a 4ª maior dentre as 10 independentes de domínio. Possui 5 538 páginas e dentre elas, 1 450 são consideradas "boas", 48 157 edições, 13 administradores, 4 290 usuários e 179 imagens em 26 de abril de 2009.

Ligações externas 
 Página principal da Wikiversidade multilingual

Wikiversidade